Исра́ и Мира́дж (, аль-Исра ва-ль-Ми‘радж — «ночное путешествие и вознесение») — ночное путешествие пророка Мухаммада в Иерусалим и его вознесение на небеса, которое, согласно исламскому преданию, произошло в конце мекканского периода его жизни (около 619 года).

Этимология 

Арабское слово исра’ () буквально означает «путешествие ночью», а слово ми‘радж () — «восхождение», «вознесение», «лестница».

Исра 

Согласно исламскому преданию, однажды ночью к пророку Мухаммаду, который лежал, прислонившись к стене Каабы, явился ангел Джибриль, или Джабраил, с крылатым животным бураком и предложил совершить путешествие в Иерусалим. Перенесённый бураком в Палестину, Мухаммад прибыл в Иерусалим, и там, сопровождаемый Джибрилем, прошел через 7 небес, где встретил пророков Адама, Ису, Ибрахима, Мусу, Яхью, Харуна, Юсуфа, Идриса и руководил их общей молитвой. С этим путешествием связывают также упомянутое в Коране видение (17:60), когда, по мнению комментаторов, Мухаммаду, стоявшему на ограде Каабы, Аллах показал Иерусалим. Это событие описывают первые аяты суры аль-Исра:

Согласно тафсирам под «неприкосновенной мечетью» подразумевается одна из самых почитаемых мечетей в исламе — Масджид аль-Харам, находящаяся в Мекке, а «отдалённейшей мечетью» называют знаменитую Масджид аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.

Мирадж 

Помолившись, Мухаммад вновь предстал перед Джабраилом, который предложил ему на выбор чашу молока и чашу вина. Пророк выбрал молоко и вместе с ангелом Джабраилом вознесся на небеса. Находясь в Иерусалиме, пророк Мухаммед совершил молитву вместе с другими пророками, там же ангелы рассекли ему грудь и омыли его сердце. Событие мираджа описано в аятах (53:6-18) суры «Ан-Наджм».

Когда Мухаммад рассказал о своём ночном путешествии людям, то те стали говорить, что это невозможно, так как караван из Мекки в Сирию идет месяц и месяц идёт обратно. Многие стали отказываться от ислама. Люди решили пойти к Абу Бакру. Тот сначала не поверил им, но когда они сказали, что Мухаммад рассказывает об этом прямо сейчас в мечети, Абу Бакр ответил, что всё сказанное Мухаммадом является правдой, и он верит ему. Эти слова Абу Бакра показывают, что у ближайших сахабов было очень сильное доверие к Мухаммаду. Потом Абу Бакр пошёл к Мухаммаду и спросил его о его ночном путешествии, попросив описать ему Святой Дом (Иерусалим), так как он (Абу Бакр) был там. После того как Мухаммад описал ему город, Абу Бакр сказал, что всё описано верно. Рассказывают, что каждый раз, когда Мухаммад описывал что-то, Абу Бакр говорил: «Ты говоришь верно. Я свидетельствую, что ты — Посланник Аллаха». После этого Мухаммад назвал Абу Бакра «Правдивейшим» (ас-Сиддик). За Абу Бакром закрепилось это прозвище. Также в доказательство Мухаммад перечислил караваны, шедшие из Иерусалима в Хиджаз. Очевидцы, прибывшие из Иерусалима, подтвердили слова Мухаммада.

Исра и Мирадж в искусстве 
 В память о вознесении пророка Мухаммеда на небеса на Храмовой горе построен монумент, названный Куполом Вознесения (Куббат аль-Ми‘радж).
 Поэт Габдулла Тукай (1886—1913) посвятил Мираджу одно из своих стихотворений: «В середине ночи Мекку осветил с небес огонь» (перевод Венеры Думаевой-Валиевой).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Вознесения
Сон в фольклоре и литературе
Исламские термины